Holmberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Holmberg 13 251
 Holmbergh 22
Tillsammans blir detta 13 273 personer, vilket ger namnet plats nummer 55 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Holmberg kan också syfta på:
 3573 Holmberg, en asteroid upptäckt den 16 augusti 1982

Personer med efternamnet Holmberg

A
 Adam Petter Holmberg (1762–1819), dekorationsmålare
 Albin Holmberg, senare Flinkas (född 1979), skådespelare
 Alexander Holmberg (född 1969), barnboksförfattare
 Anders Holmberg, flera personer
 Anders Holmberg (fotbollsspelare) (född 1976)
 Anders Holmberg (journalist) (född 1971), journalist vid Sveriges Television
 Anders Holmberg (orgelbyggare) (1868–1950)
 Anders Holmberg (orienterare) (född 1984)
 Andreas Holmberg, flera personer
 Andreas Holmberg (biskop) (född 1966)
 Andreas Holmberg (fotbollsspelare) (född 1984)
 Andreas Holmberg (psalmöversättare) (född 1970)
 Andrew Holmberg (1918–2015), storviltjägare
 Anna Brita Holmberg (1773–?), skådespelare
 Annika Holmberg (född 1959), arkivarie och lokalhistoriker
 Anton Holmberg (född 1981), fotbollsspelare
 Arne Holmberg (1889–1966), biblioteksman
 Arvid Holmberg, flera personer
 Arvid Holmberg (militär) (1884–1962), överste
 Arvid Holmberg (gymnast)  (1886–1958), gymnast och affärsman
 Asta Holmberg (1900–1982), konstnär
 Aurora Holmberg (1799– efter 1871), bibliotekarie
 Axel Emanuel Holmberg (1817–1861), präst och fornforskare

B
 Barbro Holmberg (född 1952), politiker
 Bengt Holmberg, flera personer
 Bengt Holmberg (fysiker) (1919–2010)
 Bengt Holmberg (språkvetare) (1904–1985)
 Bengt Holmberg (teolog) (född 1942), professor i Nya testamentets exegetik
 Birgit Holmberg (1921–2007), revyskådespelare, känd som Git Gay
 Björn Holmberg (född 1936), militär
 Bo Holmberg (1942–2010), socionom, politiker och ämbetsman
 Bo Holmberg (semitisk filolog) (född 1957), professor i semitiska språk
 Bo R. Holmberg (född 1945), författare och lärare
 Britta Holmberg (1921–2004), skådespelare
 Bror Holmberg (1881–1966), organisk kemist, professor

C
 Carin Holmberg (född 1959), feminist, sociolog, författare och forskare
 Carin Holmberg (skidåkare) (född 1982), längdskidåkare
 Carina Holmberg (född 1983), fotbollsspelare
 Carl Holmberg, flera personer

 Carl Holmberg (1827–1890), grundare av Carl Holmbergs mekaniska verkstad
 Carl Holmberg (friidrottare) (aktiv 1903)
 Carl Holmberg (gymnast) (1884–1909), gymnast och militär
 Carl Holmberg (friidrottare) (aktiv 1903), friidrottare
 Carl Holmberg (justitieråd) (1919–2004), justitieråd och ordförande för Högsta domstolen
 Carl Holmberg (politiker) (1820–1893), landssekreterare och riksdagsman
 Carl Holmberg (sjöofficer) (1873–1967), sjöofficer
 Carl Holmberg (sångare) (1910–1976), sångare
 Carl-Erik Holmberg (1906–1991), fotbollsspelare
 Cay Holmberg (född 1933), konteramiral
 Cecilia Bååth-Holmberg (1857–1920), författare
 Christer Holmberg (född 1942), finländsk läkare

D
 Dante Holmberg (född 1955), gitarrist

E
 Einar Holmberg (1878–1959), finländsk tidningsman
 Elly Holmberg (1903–2001), dansare
 Elvira Holmberg (1905–1991), socialdemokratisk riksdagspolitiker
 Emelie Holmberg (1821–1854), tonsättare och sångare
 Emil Holmberg (1860–1943), finländsk ingenjör och politiker, professor i järnvägsbyggnad
 Erik Holmberg, flera personer
 Erik Holmberg (astronom) (1908–2000), astronom
 Erik Holmberg (idrottsledare) (1892–1965), idrottsledare och brottningsdomare
 Erik Holmberg (jurist), (1924–2006), jurist och ämbetsman
 Erik Holmberg (producent) (född 1970), musiker och musikproducent
 Erik J. Holmberg (1907–1997), arkeolog, skolman, professor
 Erik Olof Holmberg (1916–2004), arkitekt
 Ernst Johan Holmberg (1849–1906), präst
 Eugen Holmberg (1911–1993), konstnär, tecknare och förrfattare
 Eva Holmberg (född 1939), fonetiker
 Eva Holmberg-Jacobsson (1910–2003), målare

G
 Gunnar Holmberg (1897–1975), fotbollsspelare
 Gunnar Holmberg (läkare) (1919–2004), psykiater
 Gustaf Henriksson Holmberg (1864–1929), tidningsman, författare
 Gustaf-Adolf Holmberg (1915–1996), finländsk kemist
 Gustav Holmberg (1877–1951), mekaniker och politiker
 Gösta Holmberg (1884–1974), häradshövding
 Göte Holmberg (1905–1962), operettsångare

H
 Hans Holmberg (född 1951), ingenjör och företagsledare
 Hans-Christer Holmberg (född 1958), professor i idrottsvetenskap och utvecklingschef på Sveriges olympiska kommitté
 Harry Holmberg (1895–1977), konstnär och tecknare
 Helmer Holmberg (1901–1979), tidningsman och politiker
 Henning Holmberg (1918–1994), konstnär
 Henric Holmberg (född 1946), skådespelare och manusförfattare
 Henrik Johan Holmberg (1818–1864), finländsk naturforskare
 Herman Holmberg (1844–1935), svensk militär
 Håkan Holmberg, flera personer
 Håkan Holmberg (filmfotograf) (född 1957), filmfotograf
 Håkan Holmberg (journalist) (1951–2020), journalist och politiker

I
 Ingalill Holmberg (född 1954), ekonom
 Ingrid Martins Holmberg (född 1964), forskare inom kulturvård

J
 Jan Holmberg (född 1970), filmvetare
 Jenny Holmberg (född 1982), journalist och författare
 Johan Holmberg (född 1967), skådespelare
 Johan Christopher Holmberg (1743–1810), boktryckare
 Johannes Holmberg (1887–1966), åländsk jordbrukare och politiker
 John Holmberg (1886–1973), språkforskare
 John-Henri Holmberg (född 1949), författare, översättare, redaktör och bokförläggare
 Jonas Holmberg (född 1983), journalist, programchef, filmskribent

K
 Kalle Holmberg (1939–2016), finlandssvensk teaterregissör och skådespelare
 Karl Holmberg (född 1993), fotbollsspelare
 Karl Holmberg i Götene, möbeltillverkare
 Karl Gustav Holmberg (1916–1994), konstnär och grafiker
 Krister Holmberg (född 1946), kemist

L
 Lars Paulus Holmberg (1808–1884), präst och politiker
 Lisbeth Holmberg-Thor (född 1941), konstnär och illustratör
 Ludvig Ferdinand Holmberg (1826–1897), dansk ingenjör

M
 Magnus Holmberg (född 1961), seglare
 Maj-Lis Holmberg (1922–1996), finlandssvensk författare
 Malin Holmberg (född 1978), konstnär
 Malin Holmberg-Karim (född 1971), filmproducent
 Margit Holmberg (1912–1989), författare, sångerska och konstnär
 Marianne Holmberg (1903–1991), finländsk bibliotekarie
 Mats Holmberg (1943–2016), journalist
 Mikael Holmberg (född 1963), ishockeyspelare
 Molle Holmberg (född 1977), dokusåpadeltagare
 Märta Åsdahl Holmberg (1919–2008), professor i tyska

N
 Niclas Holmberg de Beckfelt (1742–1818), kolonialman
 Niillas Holmberg (född 1990), finländsk-samisk folkmusiker, poet, skådespelare och programledare
 Nils Holmberg, flera personer
 Nils Holmberg (friidrottare) (född 1936), löpare
 Nils Holmberg (politiker) (1902–1981), journalist och riksdagsman, kommunist
 Nils Holmberg (översättare) (1891–1977), översättare, radioman

O
 Olle Holmberg (1893–1974), litteraturvetare
 Olof Holmberg (1871–1948), sångpedagog och organist
 Oswald Holmberg (1882–1969), idrottsman, gymnastiklärare
 Otto Holmberg (1876–1934), kemist
 Otto Rudolf Holmberg (1874–1930), botanist

P
 Pamela Holmberg (född 1954), skådespelerska
 Pelle Holmberg (1948–2020), biolog och författare
 Pelle Holmberg (gitarrist) (född 1982)
 Per Holmberg, flera personer
 Per Holmberg (ekonom) (1925–1995), ekonom
 Per Holmberg (pilot) (född 1945), pilot, känd genom Gottröraolyckan
 Per Holmberg (skådespelare) (född 1951)
 Per Holmberg (språkvetare) (född 1964), professor i svenska språket
 Per-Åke Holmberg (född 1962), trumslagare
 Peter Holmberg (född 1960), seglare från Amerikanska Jungfruöarna
 Peter Holmberg (fysiker) (1938–2018), finländsk fysiker
 Pontus Holmberg (född 1999), ishockeyspelare

R
 Ritva Holmberg (1944–2014), finländsk skådespelare, regissör och manusförfattare
 Rolf Holmberg (1914–1979), norsk fotbollsspelare

S
 Sten Holmberg (1929–1995), konstnär
 Sture Holmberg (1926–2001), militär
 Sven Holmberg, flera personer
 Sven Holmberg (1906–1974), överste
 Sven Holmberg (skådespelare) (1918–2003)
 Sven Holmberg (1918–2006), överste
 Sören Holmberg (född 1943), valforskare, professor i statsvetenskap

T
 Tage Holmberg (1913–1989), filmklippare
 Teodor Holmberg (1853–1935), folkhögskoleföreståndare och författare
 Thore Holmberg (1936–2006), journalist och kommunalråd
 Torsten Holmberg (1905–1986), tecknare och grafiker

U
 Ulla Holmberg (1924–2008), skådespelare
 Uno Holmberg, senare Harva (1882–1949), finländsk religionshistoriker

V
 Vilma Matthijs Holmberg (född 1999), handbollsspelare

w
 Weiron Holmberg (född 1935), skådespelare och maskinist
 Werner Holmberg (1830–1860), finländsk konstnär

Y
 Yngve Holmberg (1925–2011), politiker och ämbetsman

Å
 Åke Holmberg, flera personer
 Åke Holmberg (1907–1991), författare och översättare
 Åke Holmberg (byggkonsult) (1919–2001), teknologie doktor, byggkonsult
 Åke Holmberg (historiker) (1915–2006)

Källor

Svenska efternamn